Екатерина Королёва:

 Королёва, Екатерина (род. 1986) — американский футбольный судья.
 Королёва, Екатерина Александровна (1998—2019) — российская гандболистка.